Yuanfeng ou Yuan-fong est un nom correspondant à plusieurs ères chinoises différentes :
 écrit avec les caractères chinois  (Yuánfēng) :
 Yuanfeng (110-105 av. J.-C.), sixième ère de l'empereur Wudi des Han ;
 Yuanfeng (?-808), ère du roi Yimoushun du royaume de Nanzhao ;
 écrit avec les caractères chinois  (Yuánfèng) :
 Yuanfeng (80-75 av. J.-C.), deuxième ère de l'empereur Zhaodi des Han.
 écrit avec les caractères chinois  (Yuánfēng) :
 Yuanfeng (1078-1085), deuxième ère de l'empereur Shenzong des Song.